Robert Taylor
 Robert Taylor} (sz. Spangler Arlington Brugh, 1911–1969) amerikai filmszínész (Ivanhoe, 1952)
 Robert Taylor (1932–2017) amerikai számítógéptudós, az internet úttörője (Robert William Taylor)
 Robert Taylor (1948–2007) olimpiai bajnok amerikai rövidtávfutó (Robert James Taylor)
 Robert Taylor (1963) ausztrál filmszínész (Mátrix, Jones ügynök) (Robert John Taylor)
 Robert Taylor (1994) finn labdarúgó (Robert Thomas Taylor)
 Robert Taylor (filmrendező)
 Robert Taylor (zeneszerző)

Hasonló
 Robert Lewis Taylor (1912–1998) amerikai író, Pulitzer-díjas

Bob Taylor
 Bob Taylor (1941) angol válogatott krikettező
 Bob Taylor (1967) angol labdarúgó

Bobby Taylor
 Bobby Taylor (1945) kanadai jégkorongozó (Robert Ian Taylor)